Семён Коварский:
 Коварский, Семён Александрович  (род. 1968) — скрипач, концертмейстер.
 Коварский, Семён Львович — детский уролог, учёный-медик.